Jerzy Ossowski (prawnik)
 Jerzy Jan Ossowski